Seznam polkov z zaporedno številko 29.

Seznam 
 Pehotni
 29. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 29. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 29. pehotni polk (Wehrmacht)
 29. strelski polk (ZSSR)
 29. pehotni polk (ZDA)
 29. polkovna bojna skupina (ZDA)
 29. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 29. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 29. tankovski polk (Wehrmacht)
 29. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 29. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 29. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 29. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi